Oecophylla taurica — ископаемый вид муравьёв рода Oecophylla из подсемейства Formicinae (Formicidae). Крым (Malyi Kamyshlak, Керченский полуостров), миоценовые отпечатки, возраст находки 13—16 млн лет.

Описание 
Муравьи мелкого размера. Длина переднего крыла 7,6 мм, что меньше среднего для рода ткачей размера. На отпечатках сохранились следы крыла, петиоля и только задней части груди (конечности, голова и другие части груди не сохранились).

Вид был впервые описан в 2017 году российскими мирмекологами Ксенией Перфильевой (Москва, МГУ), Дмитрием Дубовиковым (Санкт-Петербург, СПбГУ) и профессором Геннадием Михайловичем Длусским (МГУ). Видовое название O. taurica происходит от древнегреческого имени Крымского полуострова (Таврия). Oecophylla taurica это второй представитель род муравьёв-ткачей на территории бывшего СССР. Ранее описанный вид  (=Camponotites macropterus, переднее крыло 17 мм) был обнаружен в отпечатках Ставропольского края (Вишневая Балка, средний миоцен). Ископаемые находки рода в Европе известны из Германии (,  , ), Великобритании ( ,  ,  ), Франции ( ), Хорватии ( ,  ), Сицилийского янтаря ( ), Балтийского янтаря ( ,   =O. brevinodis Wheeler, 1915).

Примечания

Литература 

  (Палеонтологический журнал 2017 (4): 54-64).

Ссылки 
 eol.org: Oecophylla

Фоссилии, описанные в 2017 году
Вымершие муравьи
†
Насекомые миоцена
Ископаемая фауна Евразии
Таксоны, описанные Геннадием Михайловичем Длусским